William Parker może się odnosić do następujących osób:
 Tony Parker (1984-) (urodzony jako William Anthony Parker II) – francuski koszykarz.
 William Harwar Parker (1826–1896) – amerykański oficer marynarki.
 William Henry Parker (1847–1908) – amerykański reprezentant stanu Południowa Dakota.